Miączyn heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Miączyn (Czerwińsk nad Wisłą), Dorf im Powiat Płoński der Wojewodschaft Masowien; siehe Gmina Czerwińsk nad Wisłą
 Miączyn (Powiat Zamojski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Zamojski der Wojewodschaft Lublin